Steff peut être le diminutif en anglais des prénoms :
Stephan
Stephanie

Voir aussi 
 Steff Frost, un footballeur anglais.
 Steff Fontaine, un chanteur américain de Uriah Heep

en:Steff